

Персоналії 
 Беніто Пабло Хуарес (; 21 березня 1806 — 18 липня 1872) — мексиканський політичний діяч, національний герой Мексики.
 Ефраїн Хуарес (ісп. Efraín Juárez, нар. 22 лютого 1988, Мехіко) — мексиканський футболіст.
 Мігель Анхель Хуарес Сельман (, *29 вересня 1844 — †14 квітня 1909) — аргентинський адвокат і політик. Президент Аргентини у 1886–1890 роках. Один з ініціаторів відокремлення церкви від держави в Аргентині.
 Рікардо Хуарес (, нар. 15 квітня 1980) — американський професійний боксер.

Топонім 
 Оахака-де-Хуарес () або просто Оахака — столиця та найбільше місто мексиканського штату Оахака.
 Сьюдад-Хуарес (, колишня назва — Ель-Па́со-дель-Но́рте) — місто на півночі Мексики, на кордоні зі США.